Košúty (Kossuth), Turócszentmárton egyik városrészének szlovák neve
 Košúty (Nemeskosút) szlovákiai község szlovák neve